Il toponimo Predeal può riferirsi a diverse località della Romania:
Predeal, città del distretto di Brașov
Predeal-Sărari, comune del distretto di Prahova